Ernest Schelling (Belvidere, Nova Jersey, 1876- 1939), compositor i pianista estatunidenc 
 Friedrich Schelling (Leonberg, Baden-Württemberg, 1775 - Ragaz, 1854), filòsof alemany exponent de l'idealisme i del romanticisme alemany
 Thomas Schelling (Oakland, 1921 - 2016), economista i professor universitari estatunidenc, guardonat amb el Premi Nobel d'Economia